L'Œil en coulisses, film français d'André Berthomieu (1954) ;
 L'Œil en coulisse, magazine présenté sur France 2 depuis 2011.